Nubira steht für:
 Chevrolet Nubira, Automodell der Marke Chevrolet
 Daewoo Nubira, Automodell der Marke Daewoo